Feuchtmayr steht für:
 Künstlerfamilie aus Wessobrunn, siehe Feuchtmayer

Feuchtmayr ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Feuchtmayr (1893–1961), deutscher Kunsthistoriker